Цириго́тис () — греческая фамилия.
 Цириготис, Периклис (1860—1924) — греческий художник конца 19-го — начала 20-го веков.
 Цириготис, Стилианос (в монашестве Феодорит; род. 1941) — епископ Константинопольской православной церкви на покое, титулярный епископ Элийский.